Felmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Felmayer (1828–1898), österreichischer Industrieller
 Johanna Felmayer (1927–2000), österreichische Kunsthistorikerin
 Rudolf Felmayer (1897–1970), österreichischer Schriftsteller, Lyriker und Bibliothekar